Meiter – obóz karny w Erytrei. Położony na pustyni na północ od stołecznej Asmary, w pobliżu miasta Nakfa, pomiędzy Karurą i Massaua .

Jest jednym z co najmniej 37 więzień wojskowych i obozów internowania w Erytrei, w których według organizacji praw człowieka przebywa od 5 do 10 tys. więźniów politycznych oraz od 1200 do 1500 uwięzionych ze względów na przekonania religijne.

W 2017 roku ponad połowa uwięzionych, bez postawienia aktu oskarżenia Świadków Jehowy w Erytrei przebywała w obozie karnym Meiter. W lipcu 2017 roku wszystkich Świadków Jehowy przebywających w tym obozie przeniesiono do obozu karnego Mai Serwa. W okresie od października 2011 do sierpnia 2012 roku władze więzienne ukarały 25 Świadków Jehowy, odosabniając ich w blaszanym kontenerze, wkopanym do połowy w ziemię. Na skutek trudnych warunków panujących w obozie, w sierpniu 2012 roku zmarł 68-letni Yohannes Haile, a rok wcześniej 62-letni  Misghina Gebretinsae.

Zobacz też 
 prawa człowieka w Erytrei
 obóz Sawa
 obóz Mai Serwa

Przypisy 

Obozy karne w Erytrei